Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji AEGON Classic 2013 nastoupilo celkem šestnáct párů. Obhájkyněmi titulu z předešlého ročníku byly
Maďarka Tímea Babosová a Tchajwanka Sie Su-wej.

Vítězným párem se staly třetí nasazené Australanky Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, když ve finále porazily zimbabwsko-novozélandskou nenasazenou dvojici Cara Blacková a Marina Erakovicová po setech 7–5 a 6–4.

Nasazení párů 
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Liezel Huberová (čtvrtfinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (vítězky)
  Daniela Hantuchová /  Sie Su-wej ''(čtvrtfinále, odstoupily)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{Nowrap| R. Kopsová-Jonesová   A. Spearsová}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Alt
| RD1-team02= C. Castañová   E. Daniilidouová
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M. Barthelová   K. Mladenovicová
| RD1-score03-1=w/o
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= V. Duševinová   H. Watsonová
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= A. Barty   C. Dellacquová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= N. Grandinová   V. Uhlířová
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= G. Dabrowski   I. Falconi
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= A. Kudrjavceva   An. Rodionova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= K. Date Krumm   A. Parra Santonjaová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Š. Aojama   M. Moulton-Levy
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D. Jurak   T. Tanasugarnová
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=[2]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= D. Hantuchová   S-w Sieová
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=[10]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= L. Raymond   L. Robson
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= C. Black   M. Erakovic
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= T. Mooreová   M. South
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=[3]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ch-č Čanová   L. Huberová
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= R. Kops-Jones   A. Spears
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=[6]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= M. Barthel   K. Mladenovic
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= A. Barty   C. Dellacqua
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=
| RD2-team04= A. Kudrjavceva   An Rodionova
| RD2-score04-1=60
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=[5]

| RD2-seed05=
| RD2-team05={{Nowrap| K. Date-Krumm   A. Parra Santonja}}
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= D. Hantuchová   S-w Hsieh
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= C. Black   M. Erakovic
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ch-č Čan   L. Huber
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=[7]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= M. Barthel   K. Mladenovic
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= A. Barty   C. Dellacqua
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=[6]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= C. Black   M. Erakovic
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3='''[10]

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk čtyřhry

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2013
WTA Tour 2013